Нью (, ) — английская фамилия и первая часть многих составных англоязычных топонимов.

Фамилия 
Основная статья: .
  (1925—1944) — американский рядовой-пехотинец, кавалер высшей военной награды США.
  (1831—1906) — американский банкир, адвокат,  (1875—1876).
  (род. 1981) — английский актёр театра, кино и телевидения, сценарист, режиссёр, монтажёр, кинооператор и продюсер.
  (род. 1971) — канадский актёр кино, телевидения и озвучивания, сценарист и продюсер.
  (род. 1938) — канадский поэт и литературный критик.
 Нью, Ханна (род. 1984) — английская модель, актриса кино и телевидения.
  (1871—1931) — английский художник и иллюстратор.

 Топоним 
В англоязычной географии первопроходцами из Старого Света, особенно из Великобритании, было принято давать новым географическим объектам, открытым или основанными ими вдали от родины, знакомые названия с приставкой «Нью», т. е. «Новый». Наиболее яркие примеры с сохранением в русскоязычной передаче Нью: Нью-Йорк, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Дели, Нью-Амстердам, Нью-Ривер, Нью-Лондон, ; и с заменой Нью'' на «Новый»: Новый Свет, Новый Орлеан, Новый Амстердам.

См. также 
 New, Nu
 Ню
 Нео
 Новый, Новая, Новое, Новины, Новенький, Новенькое